Алексе́й Никола́евич Апу́хтин (1840—1893) — русский поэт, прозаик, чиновник.

Биография 
Родился в небогатой дворянской семье. Детство прошло в родовом имении отца — деревне Павлодар. По мироощущению близок к М. Ю. Лермонтову. Был весьма мнителен, легко раним, «поэт милостью Божией», вместе с тем имел репутацию шутника, остроумного и блестящего импровизатора. Его монологи в стихах, романсы, альбомные посвящения, пародии, эпиграммы и экспромты входили в репертуар модных чтецов-декламаторов. Некоторые произведения Алексея Николаевича положены на музыку известными композиторами: П. И. Чайковским, А. С. Аренским, С.В. Рахманиновым.

В 1859 году окончил Императорское училище правоведения, где подружился с П. И. Чайковским. Был самым блестящим учеником в классе, одним из редакторов «Училищного вестника». Имел только отличные оценки по всем предметам. 23-го апреля того же года потерял мать, смерть которой стала для Апухтина настоящим ударом. Её памяти поэт посвятил несколько стихотворений («Какое горе ждёт меня?», «Ни веселья, ни сладких мечтаний», «Ещё свежа твоя могила»).

По окончании училища служил в министерстве юстиции (в одном департаменте с Чайковским).

С 1862 года жил в родовом имении в Орловской губернии, в 1863—1864 годах числился старшим чиновником особых поручений при губернаторе. Затем вернулся в Петербург, где поступил на службу в министерство внутренних дел, несколько раз выезжал за границу по служебным надобностям.

Уже в 1870-х годах у него началось болезненное ожирение, особенно тяжёлое в последние годы. Незадолго до смерти заболел также водянкой, остаток дней провёл практически дома, с трудом двигаясь.

Скончался 17 (29) августа 1893 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Никольском кладбище. В 1956 году прах и памятник перенесены на Литераторские мостки Волковского кладбища.

Семья 

 Отец  — Николай Фёдорович Апухтин (1806 — ?), уездный судья, до 1835 г. — военный, вышел в отставку в чине майора.
 Мать — Мария Андреевна Желябужская (1821—1859). 
 Братья:
 Николай (1842—1878) 
 Андрей (1845—1892) 
 Афиноген (1849—1908)
 Владимир (1851—1927) 
Апухтин очень любил мать и тяжело пережил её смерть, считал, что именно матери обязан увлечением поэзией.

Мать моя — урожденная Желябужская — женщина ума замечательного, одаренная теплым симпатичным сердцем и самым тонким изящным вкусом. Ей, сколько мне кажется, обязан я этими порывами сердца высказывать свои ощущения.

Личная жизнь 
Был гомосексуалом, состоял в дружеских и любовных отношениях с П. И. Чайковским.

Общался с музой Лермонтова Е.А. Сушковой (Хвостовой) и двоюродным племянником Чайковского Г. П. Карцовым, многие стихотворения Апухтина сохранились благодаря их спискам. Обожал жену Карцова певицу А. В. Панаеву, на свадьбу друзей написал стихотворение «Два сердца любящих и чаящих ответа» (1884).

Также поэту приписывается влюблённость в знакомую по Орловской губернии Е. В. Лазаревскую, которой он посвятил несколько стихотворений.

А. Н. Апухтин и П. И. Чайковский 
Познакомились в 1854 году в училище. В 1863 году Чайковский гостил у Апухтина в имении Павлодар Козельского уезда Калужской губернии, в 1865 году жил у него на петербургской квартире. В свою очередь, приезжая в Москву, Апухтин останавливался у Чайковского. В 1866 году поэт и композитор совершили совместное путешествие на Валаам. 

Алексей Николаевич посвятил композитору стихотворения:

 Дорóгой (1856) 
 Послание (1857)
 Ты помнишь, как, забившись в «музыкальной» (1877)
 К отъезду музыканта-друга (1880-е).

По поводу посвящения от 1877 Чайковский писал своему брату Анатолию из Сан-Ремо: «Получил сегодня письмо от Лёли с чудным стихотворением, заставившим меня пролить много слёз».

Узнав о кончине поэта, Чайковский написал своему племяннику В. Л. Давыдову: «В ту минуту, как я пишу это, Лёлю Апухтина отпевают!!! Хоть и не неожиданна его смерть, а всё жутко и больно. Когда-то это был мой ближайший приятель».

Композитор написал на стихи Апухтина шесть романсов.

Творчество

Хронология 
1854—1855 — дебютирует в печати в «Русском Инвалиде» со стихотворениями «Эпаминонд», «Подражание арабскому».

1858—1861 — печатается в «Современнике»: «Деревенские очерки» и др.

1860—1862 — публикуется в журналах демократического толка («Гудок»), куда часто даёт пародии и эпиграммы под псевдонимом Сысой Сысоев.

1865 — выступает в Орле с двумя лекциями о жизни и творчестве А. С. Пушкина, удаляется от политической и литературной борьбы и надолго исчезает из печати.

1868 — ряд стихотворений получает большое распространение в списках: «Ниобея», «Реквием», «Год в монастыре», «Ночи безумные», «Моление о чаше», «Старая любовь» и др.

1872 — в «Гражданине» без подписи выходит стихотворение «Недостроенный памятник».

1884 — возвращается к печати в периодике: «Вестнике Европы», «Русской мысли» и «Северном Вестнике». 

1886 — выпускает первый сборник стихотворений.

1890 — помещает в «Вестнике Европы» стихотворение «Сумасшедший». Часть стихотворения со слов «Да, васильки, васильки…» была положена на музыку Н. В. Киршбаумом и легла в основу широко известной русской народной песни. 

В последние годы занимается прозой, посмертно изданы: 

 эпистолярная повесть «Архив графини Д.» (1890)
 повесть «Дневник Павлика Дольского» (1891)
 фантастический рассказ «Между смертью и жизнью» (1892)
 драматическая сцена «Князь Таврический»
 недописанный роман без названия, т.н. «Неоконченная повесть».

Отзывы 
Повесть «Архив графини Д.» привела в восторг императора Александра III: после чтения, состоявшегося в доме принца П. Г. Ольденбургского, он заявил, что её нужно тотчас опубликовать.  Высоко отзывались о прозе Апухтина писатель  Михаил Булгаков и литературовед Павел Попов. Попов написал Булгакову 22 октября 1939 года:

Я занялся Апухтиным как прозаиком, поэзия его меня не пленяет. Зато проза — остаётся неоценённой.
На что Михаил Афанасьевич ответил:

Вообще Апухтин — тонкий, мягкий, ироничный прозаик... Это великолепная сатира на великосветское общество... Какой культурный писатель!

Романсы на стихи и переводы Апухтина 
По авторам музыки:

 П. И. Чайковский
 «Кто идёт» (1860, не сохранился)
 «Забыть так скоро» (1870)
 «Он так меня любил» (1875)
 «Ни отзыва, ни слова, ни привета» (1875)
 «День ли царит» (1880)
 «Ночи безумные» (1886)
 С. И. Донауров
 «Пара гнедых»
 «Мне не жаль»
 А. С. Аренский
 «Разбитая ваза»
 «Она была твоя» (из поэмы «Год в монастыре»)
 С. В. Рахманинов
 «О, не грусти»
 «Судьба»
 Отрывок из Мюссе
 С. С. Прокофьев — «Отчалила лодка»
 В. С. Косенко — «Я ждал тебя»
 Н. Н. Амани — «О Боже, как хорош прохладный вечер лета»
 А. И. Дюбюк — «Не обмани»

Адреса в Санкт-Петербурге 

 1860-е — Караванная ул., 18;
 1870–1888 — Итальянская ул., 64 (дом Свадковой) либо дом княгини Массальской;
 1888–1893 — Кирочная ул., 23;

 1893 — Миллионная ул., 26 (дом Эбелинга).

Издания 
 1886 — Стихотворения А. Н. Апухтина. СПб. (типография Ф. С. Сущинского), переиздания:
 1891 — Стихотворения А. Н. Апухтина. Изд. 2-е, СПб.
 1893 — Стихотворения А. Н. Апухтина. Изд. 3-е, СПб. (типография А. С. Суворина)
 1895 — Сочинения А. Н. Апухтина. Изд. 4-е, доп., в 2-х томах, вступительная статья М. И. Чайковского. СПб., т. 1-2 (типография М. М. Стасюлевича)
 1896 — Сочинения А. Н. Апухтина, 2-е посмертное доп. изд., вступительная статья М. И. Чайковского. СПб. (типография А. С. Суворина)
 1898 — Сочинения А. Н. Апухтина, 3-е посмертное доп. изд., вступительная статья М. И. Чайковского. СПб. (типография А. С. Суворина)
 1900 — Сочинения А. Н. Апухтина, 4-е посмертное доп. изд., вступительная статья М. И. Чайковского. СПб. (типография А. С. Суворина)
 1905 — Сочинения А. Н. Апухтина, 5-е посмертное изд., вступительная статья М. И. Чайковского. СПб. (типография А. С. Суворина)
 1907 — Сочинения А. Н. Апухтина, 6-е посмертное изд., вступительная статья М. И. Чайковского. СПб. (типография А. С. Суворина)
 1912 — Сочинения А. Н. Апухтина, 7-е посмертное изд., вступительная статья М. И. Чайковского. СПб. (типография А. С. Суворина)
 1959 — Апухтин А. Н. Стихотворения / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. Л. Афонина. Орёл
 1961 — Апухтин А. Н. Стихотворения. "Библиотека поэта" (Большая серия). Л., Советский писатель
 1985 — Апухтин А. Н. Песни моей Отчизны: Стихотворения. Проза. Тула
 1991  
 Апухтин А. Н. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст. М. В. Отрадина, сост., подгот. текста и примеч. Р. А. Шацевой. — Л.: Сов. писатель
 Апухтин А. Н. Стихотворения: [сост., вступ. ст. и примеч. С.Ф. Дмитренко]. – Москва: Советская Россия
2016 — Апухтин А. Архив графини Д. Поэты в стихах и прозе. М. Книжный Клуб Книговек
2018 — Апухтин, А. Н. Сочинения: проза / А. Н. Апухтин. – Москва: Художественная литература
2019 — Алексей Апухтин. Стихотворения. М: Белый город

Память 
На малой родине в г. Болхове:

 1970 — ул. Нижняя Фрунзе (до революции Нижняя Никитская, ранее Литовская) переименована в ул. Апухтина к 130-летию поэта.
 2002 — открыт памятник, с 2009 года находится на пересечении улицы Красная Гора и площади Ленина.
 2009 — межпоселенческой центральной библиотеке на ул. Ленина присвоено имя А.Н. Апухтина.
 ? — установлены барельеф и памятный знак на фасаде детского сада №4, ул. Апухтина, 11.

Примечания

Литература 
 
 Арсеньев К. К. «Критические этюды».
 Бороздин, «А. Н. Апухтин» (СПб., 1895).
 Венгеров С. А. «Крит.-биографический Словарь».
 Коробка, в «Русской мысли» (1898, № 6).
 
 Протопопов М., в «Русском богатстве» (1896, № 2).
 Скабичевский, в «Русской мысли» (1895, № 5).

Ссылки 

 А. Н. Апухтин стихи и проза. Полное собрание
 Апухтин Алексей стихи в Антологии русской поэзии
 Апухтин на Стихии
 Апухтин Алексей Николаевич — собрание стихов
 Апухтин Алексей Николаевич в Российской Литературной Сети
 Апухтин А. Н. Собрание стихотворений на stroki.net
 Сборник русской поэзии «Лирикон» — Апухтин А. Н.

Поэты России XIX века
Русские поэты
Переводчики поэзии на русский язык
Деятели культуры Орловской области
Выпускники Императорского училища правоведения
Перезахороненные с Никольского кладбища Александро-Невской лавры
Похороненные на Литераторских мостках